Bucze – wzniesienie na Pogórzu Śląskim

5 miejscowości w Polsce:
 Bucze – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Grębocice
 Bucze – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Lubrza
 Bucze – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Przewóz
 Bucze – wieś w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Brzesko
 Bucze – dawny przysiółek wsi Natolewice w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty